Arirang steht für

 ein koreanisches Volkslied, siehe Arirang
 das Arirang-Festival in Nordkorea
 den südkoreanischen Fernsehsender, siehe Arirang TV
 ein südkoreanischer Film, siehe Arirang – Bekenntnisse eines Filmemachers
 eine Reihe nordkoreanischer Smartphones, siehe Arirang (Smartphone)